Corébos, Corébus ou Corèbe (en grec ancien  / Koroibos, en latin ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Dans la mythologie grecque :
 Corèbe fils de Mygdon, prince phrygien, tué dans la guerre de Troie,
 Corèbe d'Argos ;
 Corèbe d'Élis, premier champion olympique (776 av. J.-C.).
 Coroïbos, architecte grec du  qui travailla aux côtés de Phidias et d'Ictinos sur l'Acropole et le Parthénon.